Osoby:
 Pietro Bernini (1562–1629) – włoski rzeźbiarz
 Giovanni Lorenzo Bernini (1598–1680) – włoski rzeźbiarz, architekt i malarz
 Anna Maria Bernini (ur. 1965) – włoska polityk
Inne:
 Bernini – stacja metra w Turynie
 Piazza Bernini – plac w Turynie